Iraklis Salónica puede referirse a:

 el Iraklis FC, equipo de fútbol de Grecia; o
 el Iraklis BC, equipo de baloncesto de este mismo país.